Crab Orchard (Kentucky) ;
Crab Orchard (Nebraska) ;
Crab Orchard (Tennessee) ;
Crab Orchard (Virginie-Occidentale).